Congregação Cristã pode se referir a:

Igrejas vinculadas ao mesmo ministério da Congregação Cristã no Brasil
 Congregação Cristã na África do Sul
 Congregação Cristã nos Estados Unidos
 Congregação Cristã na Irlanda
 Congregação Cristã em Moçambique
 Congregação Cristã no Paraguai
 Congregação Cristã em Portugal

Denominações co-irmãs da Congregação Cristã no Brasil
 Assembleia Cristã na Argentina
 Congregações Cristãs Pentecostais

Desambiguações de religião